Аллсвенскан 2015 () — 91-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 5 апреля и закончился 31 октября 2015 года. В чемпионате приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защищал «Мальмё». Чемпионом стал клуб «Норрчёпинг».

Команды 
В чемпионате принимали участие 16 команд, в том числе 14, участвовавших в сезоне 2014 года в Аллсвенскане и две, перешедшие из Суперэттана.

Занявшие по итогам сезона 2014 15-е и 16-е места клубы «Мьельбю» и «Броммапойкарна» выбыли во второй дивизион шведского футбола. Их заменили победитель Суперэттан 2014 «Хаммарбю» и занявший по итогам сезона 2014 в Суперэттане 2-е место «Сундсвалль». «Хаммарбю» вернулся в Аллсвенскан после 5 лет отсутствия, для него это 47-й сезон в лиге. «Сундсвалль» пребывал во втором дивизионе 2 года, для него участие в Аллсвенскан будет 15-м.

Занявший по итогам 2014 года в Аллсвенскане 14-е место клуб «Ефле» играл стыковые матчи с занявшим 3-е место в Суперэттане клубом «Юнгшиле» и выиграв их с общим счётом 4:1, остался в высшей лиге.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2015 году
Швеция
Футбол в Европе в 2015 году